Горнево — деревня в Смоленской области России, в Вяземском районе. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. Расположена в восточной части области в 8 км к северо-западу от Вязьмы, в 5 км севернее автодороги .
Входит в состав Относовского сельского поселения.

Известные люди 
19 ноября 1900 года в деревне родился Герой Советского Союза, генерал-полковник, командующий 60-й армией в составе войск 1-го и 4-го Украинских фронтов, Курочкин П. А.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)